Ahab (o Acab, o Achab) – sovrano del Regno di Israele
 Ahab – gruppo musicale funeral doom tedesco
 Ahab – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Pagine correlate 
 Acab (disambigua)
 Achab